

Sigle 
 Lexical markup framework

Codici 
 lmf – codice ISO 639-3 della lingua south lembata

Musica 
 LMF – album di Freeze Corleone del 2020